Cochlicopa morseana är en snäckart som först beskrevs av William Doherty 1878.  Cochlicopa morseana ingår i släktet Cochlicopa och familjen agatsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Agatsnäckor
morseana